Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Henegouwen. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel van Acoz || Acoz || Gerpinnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Attre || Attre || Brugelette  || 18e eeuw ||  ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteel van Antoing || Antoing || Antoing  || 19e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Sint-Antoniuskasteel ||Molenbaix  || Celles ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Anvaing ||Anvaing  || Frasnes-lez-Anvaing ||16e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel d'Auxy de Launois ||Thoricourt  || Opzullik || ||  ||  ||  || 
|-
| Château des Baudry || Roisin || Honnelles ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Beaulieu || Havré || Bergen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Beauregard || Froyennes || Doornik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Belœil || Belœil || Belœil || 17e eeuw ||  ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteel van La Berlière || Houtaing || Aat ||18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Cambron || Cambron-Casteau || Brugelette ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Biez || Wiers || Péruwelz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bitremont || Bury || Péruwelz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Bon Revoir || Irchonwelz || Aat ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Boussu || Boussu || Boussu || 16e eeuw ||  || ruïne ||  ||
|-
| Kasteel Burbant || Aat || Aat || 12e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Cartier || Marchienne-au-Pont || Charleroi ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Casteau || Casteau || Zinnik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel La Catoire || Blicquy ||  Leuze-en-Hainaut ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van de graven van Chastel|| Bruyelle || Antoing ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Chimay || Chimay || Chimay || 16e eeuw || 13e-eeuwse torens ||  || ja (winter gesloten) ||
|-
| Kasteelhoeve Curgies || Calonne || Antoing ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Écaussinnes-Lalaing|| Ecaussinnes-Lalaing || Écaussinnes  || 16e eeuw || middeleeuws kasteel ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Egmont || Herchies || Jurbeke ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Het Egmontkasteel || Chièvres || Chièvres ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Edingen|| Edingen || Edingen || 20e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van l'Ernelle || Monceau-sur-Sambre || Charleroi ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Lestriverie || Lessenbos || Lessen || 15e eeuw || 19e-eeuwse verbouwing ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Farciennes || Farciennes || Farciennes ||17e eeuw  ||  ||  ||  ||  
|-
| Kasteel van Feluy || Feluy || Seneffe ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de la Follie || Écaussinnes-d'Enghien || Écaussinnes ||  ||  ||  || ja (tuinen) ||
|-
| Kasteel van Fontaine-l'Évêque || Fontaine-l'Évêque || Fontaine-l'Évêque ||17e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fosteau || Leers-et-Fosteau || Thuin || 14e eeuw || 13e-eeuwse donjon, middeleeuws kasteel ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Forchies-la-Marche || Forchies-la-Marche || Fontaine-l'Évêque ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fouleng || Fouleng || Opzullik ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Ghlin || Ghlin || Bergen (België) ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gougnies || Gougnies || Gerpinnes ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Toren van Gosselies || Gosselies || Charleroi ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Gravenkasteel || Moeskroen || Moeskroen ||  ||  ||  || ||
|-
| Kasteel van Ham-sur-Heure || Ham-sur-Heure || Ham-sur-Heure-Nalinnes ||19e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Havré || Havré || Bergen || 13e eeuw || middeleeuws kasteel ||  || ja (op aanvraag)  ||
|-
| Kasteel van Herchies || Herchies || Jurbeke ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Het Hermitagekasteel || Bon-Secours || Péruwelz ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Imbrechies || Monceau-Imbrechies || Momignies ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Irchonwelz || Irchonwelz || Aat ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château du Jardin || Tongre-Notre-Dame || Chièvres ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Het Jonathanhuis || Edingen || Edingen ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Julius Caesar|| Vaulx || Doornik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Karel van Lorreinen || Morlanwelz-Mariemont || Morlanwelz ||  ||  ||  || ja (tuinen) ||
|-
| Kasteel van Lassus || Blandain || Doornik ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Louvignies || Chaussée-Notre-Dame-Louvignies || Zinnik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Malaise || Huissignies || Chièvres || 12e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Paleis van Maria van Hongarije || Binche || Binche ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  Kasteel van Mariemont|| Morlanwelz-Mariemont || Morlanwelz ||16e eeuw  ||kasteel ruïne, park en museum ||  ||  || 

|-
| Kasteel van Monceau-sur-Sambre || Monceau-sur-Sambre || Charleroi || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Montignies-sur-Roc || Montignies-sur-Roc || Honnelles ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Morval || Gondregnies || Opzullik ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Moulbaix || Moulbaix || Aat || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| De Notgertoren || Thuin || Thuin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château d'Ossogne || Thuillies || Thuin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château du Parc || Thieusies || Zinnik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de la Poterie || Sars-la-Bruyère || Frameries ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château de Prelle || Manage || Manage ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Presles || Presles || Aiseau-Presles ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve Quirini || Wanfercée-Baulet || Fleurus ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Rampemont || Fayt-le-Franc || Honnelles || 17e eeuw ||  ||  ||  ||  
|-
| Kasteel van Rianwelz || Courcelles || Charleroi ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de la Rocq || Feluy || Seneffe ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Le Rœulx || Le Rœulx || Le Rœulx || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van la Royère|| Néchin || Steenput || 13e eeuw ||ruïne  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Salmonsart || 's-Gravenbrakel || 's-Gravenbrakel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Sars-la-Bruyère || Sars-la-Bruyère || Frameries ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Seneffe || Seneffe || Seneffe || 18e eeuw ||  ||  || ja ||
|-
| Kasteel van Solre-sur-Sambre || Solre-sur-Sambre || Erquelinnes || 14e eeuw || 13e-eeuwse donjon ||  ||  ||
|-
| Kasteelhoeve van Taravisée || Wayaux || Les Bons Villers ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Templeuve || Templeuve || Doornik || 13e eeuw || 17e-eeuwse renovatie ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Thoricourt || Thoricourt || Opzullik  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Thuillies || Thuillies || Thuin ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Thieusies || Thieusies || Zinnik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Trazegnies || Trazegnies || Courcelles || 16e eeuw || 13e-eeuwse fundamenten ||  ||  ||
|-
| Château Jules César || Vaulx || Doornik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Villegas || Chaussée-Notre-Dame-Louvignies || Zinnik ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Wanfercée || Wanfercée-Baulet || Fleurus ||  ||  ||  ||  ||
|-
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Henegouwen
Kastelen